Derk Wildeboer (militair), Nederlands militair en verzetsstrijder (1903-1956)
 Derk Wildeboer (burgemeester), Nederlands burgemeester (1894-1970)